

Sigle 
 Big Falcon Spaceship – Space X spaceship
 Biblioteca Franco Serantini – archivio e centro di documentazione di storia sociale e contemporanea
 Catalogo BFS – catalogo astronomico compilato nel 1982

Codici 
 BFS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto internazionale Aldergrove, Belfast, Regno Unito

Informatica 
 Boot File System – file system
 Be File System – file system nativo del sistema operativo BeOS
 Best-first search – algoritmo euristico di visita di un grafo
 Breadth-first search – algoritmo di visita di un grafo (visita in ampiezza)